Fenylendiamin (též diaminobenzen) je souhrnné označení tří izomerů derivátu benzenu, který obsahuje dvě aminoskupiny; chemický vzorec je C6H4(NH2)2. Též může označovat směs těchto izomerů. Jako fenylendiaminy se označují deriváty odvozené od oněch tří izomerů.

 o-fenylendiamin (OPD), systematický název benzen-1,2-diamin
 m-fenylendiamin (MPD), systematický název benzen-1,3-diamin
 p-fenylendiamin (PPD), systematický název benzen-1,4-diamin